Тро́шев — русская фамилия. Происходит от уменьшительной формы мужского имени Трофим — Трош. Известные носители:

 Трошев, Андрей Николаевич (род. 1962) — российский военнослужащий, полковник полиции в отставке, Герой России. 
 Трошев, Виктор Васильевич (1924—2018) — фотожурналист, заслуженный работник культуры РСФСР (1985).
 Трошев, Геннадий Николаевич (1947—2008) — советский и российский военачальник, генерал-полковник, Герой России.
 Трошев, Жорес Петрович (1926—2005) — советский и российский журналист и писатель.

См. также 
 Трошева
 Трошин
 Трошкин

Примечания